Wickno ist ein deutscher Ortsname:
 Wickno, 1938 bis 1945 Wickenau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wikno (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wickno, 1938 bis 1945 Wickenau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Wikno (Szczytno), Waldsiedlung im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen